Daventry puede hacer referencia a:

 Daventry, un distrito ubicado en el condado de Northamptonshire (Inglaterra);
 Daventry, pueblo y sede administrativa del distrito anterior;
 Daventry, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido;
 Daventry, un área no incorporada en la provincia de Ontario (Canadá).